Lilienthal, un comune tedesco
 Isola Lilienthal
 13610 Lilienthal
 Andor Lilienthal, scacchista sovietico
 Otto Lilienthal, aviatore tedesco